Neoamphorophora är ett släkte av insekter som beskrevs av Mason 1924. Neoamphorophora ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Neoamphorophora